Gragert ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin H. Gragert (* 1948), amerikanischer Historiker 
 Joachim Gragert (1920–1973), deutscher Gewerkschaftsfunktionär
 Steven K. Gragert (* 1950), amerikanischer Historiker und Museumsdirektor